Ez a lista a Dobd be magad! című amerikai sorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái